In 1929/30 werd het elfde Bergisch-Marks voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. Beide reeksen werden samengevoegd voor dit seizoen.

VfL Benrath werd kampioen en Fortuna Düsseldorf vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. De vicekampioenen bekampten elkaar nu in knock-outfase en Fortuna versloeg VfB Lützel, SC Borussia 08 Rheine en in de finale Krefelder FC Preußen 1895. Hierdoor maakte de club nog kans op een ticket naar de nationale eindronde. De acht kampioenen werden over twee groepen van vier verdeeld en Benrath werd tweede achter SpVgg Sülz 07 en plaatste zich voor de finalegroep, waar ze tweede werden achter FC Schalke 04. Sülz dat derde werd speelde tegen Fortuna de wedstrijd voor het derde eindronde ticket en won deze. In de eindronde verloor Benrath met 1:0 van Eintracht Frankfurt.

Bezirksliga

1. Bezirksklasse

Groep Düsseldorf

Groep Solingen/Remscheid

Groep Wuppertal

2. Bezirksklasse

Groep 1 Remscheid/Solingen

Groep 2 Remscheid/Solingen

Groep 3 Remscheid/Solingen

Groep 4 Düsseldorf

Groep 5 Düsseldorf

Groep 6 Düsseldorf

Externe links
 fussball-historie.de
 Euroleagues

Bergisch-Marks voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1929/30